Мастурбритва (укр. мастурбація + бритва) — український поп-рок-регі-панк гурт. Був заснований 8 серпня 2019 року в Одесі.

Історія

Створення 
Гурт був створений 8 серпня 2020 року після того як учасники гурту Артем Кришталь, Едуард Винокуров і Олександр Німлієнко зустріли світанок на пляжі «Отрада». Почалось все з першої репетиції. Ударником став Лев Білоконь - давній друг та учасник попереднього гурту Артема Кришталя «Noisy Racoons». Перша пісня гурту - «Ловушка в темноте» була написана в той же день. Через деякий час існування гурту до них приєднався соло гітарист Георгій Сінгх - однокласник Артема Кришталя. Гурт став відомий через те, що перед повноцінними виступами ритм-гітарист Едуард Винокуров та вокаліст Артем Кришталь ходили по вулицях і грали людям свої треки під акустичну гітару. Як стверджує сам гурт, все що вони роблять - один великий мем який вийшов з-під контролю.

Довоєнні часи 
13 грудня 2020 року гурт виклав свій перший пост в інстаґрам , де пізніше вони викладали записи з репетицій.

В 2021 році гурт почав концертну діяльність, більшість з концертів проходили в клубі More Music Club. 

За 2021 рік гуртом було випущено 3 сингли: 10 березня перший сингл — «Сижка», 19 травня виходить перша пісня українською, яка була написана з Ігором Кайдашем — «Мій стиль», 23 вересня — «Лопата».

29 січня 2022 року гурт поїхав в Миколаїв щоб провести концерт в клубі Phoenix. Вони виступали разом з миколаївськими гуртами Карамельные слёзы та Ярче солнца, а також одеським гуртом The Strangers. 4 лютого вони запросили Карамельные слёзы в Одесу, та провели з ними концерт в More Music Club.

У лютому 2022 гурт планує свій перший тур на квітень 2022, котрий через повномасштабне вторгнення в Україну відклався на невідомий проміжок часу.

Війна 
Почалось повномасштабне вторгнення росії в Україну.

25 лютого вони виставили пост в інстаґрамі, в якому висловились проти війни, а також змінили свій логотип, зробивши його з кольорів прапору України. Ритм-гітарист гурту Едуард Винокуров показово спалив свій паспорт російської федерації, та виклав це в соцмережі. 

1 червня 2022 року сумісно з Андрієм Лашевичем гурт відкриває свій цифровий лейбл «Your Bunny Road» який спрямований на молодих українських андеграунд артистів, та допомогу їм в організації концертів, продажу квитків та мерча.

22 липня 2022 року було випущено сингл «Ловушка в темноте» 

15 вересня виходить у світ друга пісня українскою — «Cringe».

17 жовтня гурт випустив свій перший альбом — «На руинах», який містить в собі 8 треків: 6 російською, написаних до 24 лютого, та 2 нові українською.

13 січня 2023 року гурт випустив сингл «Де?», в якому розповідається про почуття, спричинені війною.

Склад гурту 

 Артем Кришталь — вокал
 Едуард Винокуров — ритм-гітара, вокал
 Георгій Сінгх — соло-гітара
 Олександр Німлієнко — бас-гітара
 Лев Білоконь — ударні

Дискографія 
«Сижка»(2021) — сингл

«Мій стиль» (2021) — сингл

«Лопата» (2021) — сингл

«Cringe» (2022) — сингл

«На руинах» (2022) — альбом

«Де?» (2023) — сингл

Примітки

Посилання 

‏‎
Українські музичні гурти
Музичні гурти Одеси
Музичні колективи, що з'явились 2019